Costa Del Sol Nairi's é um clube de futebol de Belize. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2007.

Clubes de futebol de Belize